Ян Ба́ранек (; родился 26 июня 1993 года в Опаве, Чехия) — чешский футболист.

Клубная карьера 
Ян Баранек — воспитанник клуба «Баник» из Остравы. В высшей лиге Чехии дебютировал 21 сентября 2012 года в гостевом матче против «Слована», поединок закончился вничью, 2:2. Всего за клуб в чемпионате Чехии провёл 38 матчей и забил три мяча.

В декабре 2014 года перешёл в пльзеньскую «Викторию», подписав с клубом 3,5 летний контракт. За два тура до конца сезона 2014/15 вместе с командой стал чемпионом Чехии.

5 февраля 2018 года объявил о завершении карьеры игрока. Баранек принял такое решение из-за хронических проблем с коленом.

Карьера в сборной 
Ян выступал за сборные Чехии до 20 и до 21 года. За молодёжную сборную дебютировал 19 ноября 2013 года в товарищеском матче со сборной Англии (2:2). В 2015 году принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Европы.

Достижения

Командные 
 Виктория Пльзень
 Чемпион Чехии (2): 2014/15, 2015/16

Личные 
 Талант года в Чехии : 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Виктории» 
 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 
 Профиль на официальном сайте Первой лиги 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Виктория» Пльзень